Керма́нич (від ке́рма — «кермове весло», «стерно») — слово, що має такі значення:

 Керманич — те саме, що й стерновий.
 Керманич — те саме, що й тракторист, водій машини.
 Керманич — очільник, вождь.

Див. також 
 Великий Керманич — епітет Бога в творі Івана Золотоустого «Бесіди на книгу Буття» (межа IV—V ст.ст.)
 Великий Керманич — прізвисько спочатку Й. Сталіна (одна з ранніх згадок — газета «Правда» від 24 вересня 1934 року), потім — Мао Цзедуна
 Кормча книга

Примітки